Het Corus-toernooi 2002 was een schaaktoernooi dat plaatsvond in het Nederlandse Wijk aan Zee van 11 t/m 28 januari 2002. Het werd gewonnen door Jevgeni Barejev.

Eindstand

Externe link 

 Alle uitslagen uit 2002 (Toernooiwebsite)

Tata Steel-toernooi
Schaken in 2002